Гора — деревня в Порховском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Верхнемостская волость».

Расположена на северо-западе волости, в 63 км к юго-западу от города Порхова и в 5 км к западу от волостного центра Верхний Мост.

Население 
Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 110 человек.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района